Paramount se poate referi la
Paramount Motion Pictures Group, o companie de filme deținută de Viacom
Paramount Pictures, un studio de filme
Paramount Vantage, diviziune a Paramount Pictures
CBS Paramount Television, un studio de televiziune și bibliotecă
Paramount Television, denumirea anterioară a CBS Paramount Television
Paramount Home Entertainment, diviziune a Paramount Pictures pentru distribuții produse home video 
United Paramount Network (UPN), fostă rețea de televiziune americană
Paramount Television Service, fostă rețea comercială falită de televiziune americană din anii 1970  
Paramount Comedy 1, stație de televiziune britanică
Paramount Comedy 2, stație de televiziune britanică
Paramount Comedy (Spania), canal de televiziune spaniol